Тамица — топоним в России:

 Тамица — село в Онежском районе Архангельской области.
 Тамица — река в Архангельской области, приток Иксы.
 Тамица — река в Архангельской области, впадает в Белое море.